Adam Tarnowski (1816–1890), polski kompozytor
 Adam Tarnowski (1866–1946), hrabia, dyplomata austro-węgierski, syn Jana Dzierżysława Tarnowskiego
 Adam Tarnowski (1892–1956), dyplomata austro-węgierski i polski, minister spraw zagranicznych RP